Ранчо де ла Куева има више значења:

 Ранчо де ла Куева (Ангамакутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ранчо де ла Куева (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику